Capela de Nossa Senhora do Pilar (Taubaté)
 Capela do Pilar (Ribeirão Pires)
 Capela do Pilar (Santiago de Compostela)

Veja também 
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar

Desambiguações de templos